

События 
 Консулы: Марк Клавдий Марцелл (плебей) и Гней Корнелий Сципион Кальв (патриций); квестор: Гай Теренций Варрон.
 Марк Клавдий Марцелл убил инсубрийского вождя Вертомара. Победы римлян над кельтами, утверждение в бассейне По. Присоединение Цизальпинской Галлии к римским владениям. Римляне энергично начали её колонизацию.
 Антиох двинулся к Тавру и доверил Гермию управление государством. Антиох женился на Лаодике, дочери Митридата, царя Понта. Молон объявляет себя царём, двинулся на Селевкию и встал в Ктесифоне. Гермий направил против него большое войско во главе с Ксенойтом, но Молон разгромил его, переправился через Тигр, вступил в Селевкию и овладел Вавилоном, Сузами и всей Месопотамией до Дур.
 Смерть любимой жены Клеомена III. Вторая реформа Клеомена в Спарте. Он освободил всех илотов, которые внесут за себя 5 мин выкупа. На собранные деньги Клеомен вооружил 2000 гоплитов и напал на Мегалополь. Жители бежали в Мессению и отказались от предложения Клеомена о союзе. Клеомен разрушил город. Антигон взял Тегею, после лёгких стычек с Клеоменом взял Орхомен и Мантинею, на его сторону перешли Герея и Телфусея. Зима — Клеомен разорил Арголиду, хотя сам Антигон был в Аргосе.
 Разгром армии Клеомена III войсками Эллинского союза в битве при Селласии.
 Окончательное покорение циньским правителем Ин Чжэном царства Чу. Капитуляция царства Янь. Династия Цинь разрушает и поглощает царство Чжао.
 Землетрясением разрушена статуя Колосса Родосского.

См. также

Примечание